Фредерік Содді ( — англійський вчений-радіохімік. Нобелівська премія з хімії 1921 року.

Содді () — муніципалітет в Італії, у регіоні Сардинія,  провінція Орістано.